Мусял () — польская фамилия.

Известные носители:

 Мусял, Адам (1948—2020) — польский футболист, защитник, футбольный тренер.
 Мусял, Влодзимеж (род. 1931) — польский актёр.
 Мусял, Тадеуш — настоящая фамилия польского актёра Тадеуша Янчара (1926—1997).